LZC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lázaro Cárdenas del Río (Messico)